Diede de Groot era la detentrice del titolo da due anni, ma è stata battuta ai quarti di finale da Zhu Zhenzhen.

In finale Yui Kamiji ha battuto Aniek van Koot con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Diede de Groot (quarti di finale)

  Yui Kamiji (campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2020